Esistono più comuni francesi con questo nome:

Bédeille – Ariège
Bédeille – Pirenei Atlantici